Der Hopman Cup 2018 (offiziell Mastercard Hopman Cup 2018) war die 30. Ausgabe eines Mixed-Tennis­turniers im australischen Perth. Er fand vom 30. Dezember 2017 bis 6. Januar 2018 statt. Vorjahressieger war Frankreich, das diesmal nicht eingeladen wurde. Zum dritten Mal nach 1992 und 2001 gewann das Team aus der Schweiz, bestehend aus Roger Federer und Belinda Bencic.

Teilnehmer und Gruppeneinteilung 

 Swetlana Kusnezowa zog wegen einer Verletzung am linken Handgelenk noch vor Turnierbeginn ihre Teilnahme zurück und wurde durch Anastassija Pawljutschenkowa ersetzt.
 Naomi Ōsaka wurde im Spiel gegen die Vereinigten Staaten durch Maddison Inglis ersetzt. Im Mixed der Partie ersetzte Pat Cash den verletzten Jack Sock.
 Maddison Inglis spielte auch für Eugenie Bouchard im Mixed der Begegnung Belgien gegen Kanada.

Spielplan

Tabelle 

Bei Gleichstand der Siege/Niederlagen nach der Vorrunde galten folgende Kriterien für die Klassierung:
 Anzahl gewonnene Partien
 Verhältnis gewonnener/verlorener Sätze
 Verhältnis gewonnener/verlorener Spiele
 direktes Ergebnis
 Los

Ergebnisse

Weblinks 

 Hopman Cup Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

2018
Tennisturnier 2018